Stora Djupsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Djupsjön, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun, 
Stora Djupsjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (10,6 ha)

Se även
Djupsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn